Кейден Майкл Бойд (;  24 травня 1994, Бедфорд, Техас, США) — американський актор. Відомий за роллю Макса у фільмі «Пригоди Шаркбоя та Лави Герл» (2005) та Бена Рейнольдса у фільмі «Є мрії, будуть і подорожі» (2007).

Фільмографія

Примітки

Посилання 
 
 

Американські актори